XVI чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 30 сентября 2006 по 26 апреля 2007 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги проходили в два этапа. На первом 8 команд сыграли с разъездами в четыре круга (спаренные поединки). На втором этапе в подгруппах за 1—4-е и 5—8-е места коллективы провели четыре тура по кругу с учётом очков, набранных на первом этапе.

После многолетнего перерыва в Суперлиге выступил киевский «Локомотив».

1 этап

Финальный этап

За 1—4-е места

За 5—8-е места

Переходные матчи

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков): Артём Калиниченко, Дмитрий Сторожилов, Евгений Капаев, Константин Рябуха, Сергей Шульга, Андрей Адамец, Владимир Татаринцев (капитан команды), Александр Стаценко, Дмитрий Теременко, Виталий Сухинин, Сергей Коваленко, Виталий Левченко (либеро), Андрей Левченко. Главный тренер — Юрий Филиппов.

 «Азот-Спартак» (Черкассы): Андрей Дячков, Денис Чаус, Александр Кривец, Сергей Гуменюк (капитан команды), Дмитрий Надопта, Артём Лазаревский, Константин Бакун, Константин Жилинский, Дмитрий Бабков, Сергей Середа (либеро). Главный тренер — Евгений Бородаенко.

 «Азовсталь» (Мариуполь)

Индивидуальные призы

Высшая лига

1 этап

За 1—4-е места

5—9-е места 

 СК «Буревестнику» и «Зареву» за неявку на одну календарную игру засчитано поражение без начисления очков.

Переходные матчи

Первая лига

Подгруппа А 

 За неявки на три матча СК «Буревестнику-2» засчитаны поражения без начисления очков.

Подгруппа Б

Подгруппа В

1—6-е места

7—12-е места 

 За неявки на пять матчей «Новатору-2» засчитаны поражения без начисления очков.

13—15-е места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2006 год в волейболе
2007 год в волейболе